Afterburner (engl. für Nachbrenner) steht für

 Afterburner (Album), ein Musikalbum der Band ZZ Top
 After Burner, ein Arcade-Spiel von Sega
 Afterburner (Fahrgeschäft), einen Fahrgeschäftstyp
 Afterburner, eine Achterbahn in Wonder Island, siehe Screaming Squirrel
 Afterburner (Band), eine deutsche Rockband

siehe auch:
 Afterburn, eine Stahlachterbahn in Carowinds